

Cinema 
 Naples – cortometraggio del 1898 diretto da Louis Lumière

Geografia 
 Italia
 Naples – esonimo di Napoli in varie lingue

 Stati Uniti d'America
 Naples – città della Contea di Clark, Dakota del Sud
 Naples – città della Contea di Collier, Florida
 Naples – comunità non incorporata della Contea di Boundary, Idaho
 Naples – città della Contea di Scott, Illinois
 Naples – città della Contea di Cumberland, Maine
 Naples – città della Contea di Ontario, New York
 Naples – villaggio della Contea di Ontario, New York
 Naples – città della Contea di Morris, Texas
 Naples – città della Contea di Uintah, Utah
 Naples – città della Contea di Buffalo, Wisconsin

Sport 
 Naples Foot-Ball & Cricket Club – antica squadra calcistica di Napoli
 Foot-Ball Club Internazionale-Naples – antica squadra calcistica di Napoli

Pagine correlate 
 Napoli (disambigua)
 Neapolis

Altri progetti